BiH:
 Lugovi (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj

Crna Gora:
 Lugovi (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja